Anglesey – wyspa w Walii
 Anglesey – hrabstwo w Walii, obejmujące m.in. powyższą wyspę
 Anglesey – wieś w Anglii, w hrabstwie Staffordshire